Нут Ґанрей () — вигаданий персонаж всесвіту «Зоряних війн». Належить до раси неймодіанців — амфібієподібних гуманоїдів з планети Като Неймойдіа. Обіймав посаду віце-короля Торгової федерації і займав цей пост аж до закінчення Війн Клонів і своєї смерті від руки Дарта Вейдера.
Ґанрей особисто брав участь в окупації Набу і був ініціатором численних замахів на Падме Амідалу. Під його керівництвом Торгова Федерація стала одним з найзначніших постачальників дроїдів до армії Конфедерації незалежних систем. Він був убитий разом з іншими членами Ради сепаратистів на Мустафарі в 19 році ДБЯ.

За лаштунками 

 У фільмах Нута Ґанрея зіграв Сілас Карсон, який також грав неймодіанского сенатора Лотта Дода, майстра-джедая  Кі-Аді-Мунді і лейтенанта Вільямса. У грі «Star Wars: Galactic Battlegrounds» його озвучував Філ Проктор.

 За винятком Дарта Сідіуса, Нут Ганрей — єдиний з негативних персонажів, який з'являється у всій трилогії приквелів.

 Існує багато теорій походження його імені. Одна з них стверджує, що його ім'я походить від імен двох правих республіканських політиків - Рональда Рейгана і  Ньюта Гінгріча. Інша — що його ім'я походить від англійського слова «тритон» ().

 В одній з вирізаних сцен другого епізоду, коли ерцгерцог Джеонозіса Поґл Менший зачитує обвинувачення Енакіну Скайвокеру і Падме Амідалі, Нут Ґанрей перебиває його словами: «Досить. Я хочу побачити, як вона мучиться». Після цього ерцгерцог швидко закінчує читання і наказує своїм вартовим відвести пару на арену для страти.

 У сценарії до третього епізоду вбивство Ґанрея було представлено дещо інакше, ніж у фільмі. Коли Вейдер починає вбивати членів Ради сепаратистів, Нут Ґанрей і Рун Хаака ховаються під стіл, потім Хаака намагається втекти і його вбиває Вейдер (як у фільмі), але Ґанрей залишається захованим. Коли крім нього в живих нікого не залишається, він біжить до дверей і випускає дройдек. Вони відкривають вогонь, а після його закінчення Вейдера ніде не видно. Ґанрей вважає його загиблим, але раптово Вейдер вистрибує з укриття і розправляється з дройдекамі, а потім вбиває Ґанрея. Ця сцена, яка, можливо, так і не була знята, пояснює здивування на обличчі Ґанрея в момент його смерті — він вважав Вейдера загиблим.

 У відеогрі з «Помсти ситхів» Ґанрей збігає з центру управління на Мустафарі і намагається відлетіти з планети на своєму кораблі, але Вейдер знищує його корабель, який падає в річку лави і розплавляється.

 У відеогрі по Першому епізоду Ґанрея можна вбити, граючи за королеву Амідалу у фінальному рівні.

 У коміксній версії «Помсти ситхів» Нут Ганрей з'являється на Утапау в костюмі з Другого, а не Третього епізоду.

Посилання 

 Нут Ганрей в енциклопедії Зоряних війн
Персонажі саги Скайвокерів
Вигадані підприємці
Персонажі науково-фантастичних фільмів